Trigger Point steht für:

 Trigger Point (2021), kanadischer Spielfilm von Brad Turner
 Trigger Point (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2022)

Siehe auch:
 Triggerpunkt